Михаил Павловский:
 Павловский, Михаил Антонович (1942—2004) — украинский учёный, министр промышленной политики Украины в 1992 году.
 Павловский, Михаил Карпович (1810—1898) — протоиерей русской православной церкви, профессор богословия Ришельевского лицея.
 Павловский, Михаил Наумович (1885—1963) — русский инженер, предприниматель, синолог.
 Павловский, Михаил Петрович (1930—2013) — советский хирург, учёный в области медицины, доктор медицинских наук.